Leotiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Leotiaceae i ordningen Leotiales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leotiaceae